Chiajna peut faire référence à :
 Chiajna, commune du județ d'Ilfov, région entourant la capitale roumaine Bucarest.
 Chiajna (1525-1588), fille de Pierre IV Rareș (1487-1546), prince de Moldavie, et épouse de Mircea V Ciobanul, prince de Valachie.
 Monastère de Chiajna, monastère en ruines situé à Chiajna, classé au titre des monuments historiques de Roumanie. 
 CS Concordia Chiajna, club de football roumain de la ville de Chiajna, évoluant en première et deuxième division, suivant les saisons.
 Concordia II Chiajna, club de football roumain évoluant en quatrième division.

Sources